Firebaugh steht für:
 Firebaugh (Kalifornien), eine Ortschaft im Fresno County, im US-Bundesstaat Kalifornien

Firebaugh ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Antonio Firebaugh (1966–2006), ein US-amerikanischer Politiker